Ri steht für:
 Ri (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ri (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer während der 18. Dynastie
 Ri (Orne), Gemeinde im Département Orne

RI steht als Abkürzung für:
 Brechungsindex
 Brechungsindexdetektor (RI-Detektor), Detektor zur Messung des Brechungsindex in der Analytik
 Raiffeisen International Bank Holding AG, ehemalige Tochterbank der Raiffeisen Zentralbank Österreich
 Referentielle Integrität, Prüfbedingung bei Datenbanktabellen
 Regesta Imperii, Quellenwerk
 Regierungsinspektor, Amtsbezeichnung im gehobenen Dienst nach dem deutschen Beamtenrecht
 Rehabilitation International
 Reinsurance, siehe Rückversicherung
 Républicains indépendants, ehemalige politische Partei und Parlamentsfraktion in Frankreich
 Rhode Island, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Rotary International, weltweite Dachorganisation der Rotary Clubs
 Mandala Airlines, ehemalige indonesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 als Kfz-Nationalitätszeichen für die Republik Indonesien
 Deutschland: Landkreis Schaumburg (für Rinteln)
 Italien: Provinz Rieti
 Kroatien: Rijeka
 Österreich: Bezirk Ried im Innkreis

R&I steht für:
 R&I-Fließschema, „Rohrleitungs- und Instrumentendiagramm“, ein Planungsdokument in der Verfahrenstechnik
 Rating and Investment Information, Inc., engl. für Kakuzuke Tōshi Jōhō Center, eine japanische Ratingagentur

Ri steht als Abkürzung für:
 Richardson-Zahl, in der Strömungslehre ist sie eine dimensionslose Kennzahl und beschreibt den Zusammenhang zwischen potentieller und kinetischer Energie
  japanisches Längenmaß, siehe Shakkanhō
 Ring Indicator („Klingelanzeige“), siehe Signalleitung EIA-232 (auch bekannt als RS-232)
 Ringerlösung, eine Infusionslösung der Medizin
 Buch der Richter, Buch der Bibel
 Royal Institution of Great Britain
Technik:
 Rostgrad (Ri0 bis Ri5) nach der internationalen Rostgradskala für Anstriche auf Eisen
 Richtung in Wegangaben

Ri steht für
 Impedanz, Wechselstromwiderstand in der Elektronik

ri
 Software-Dokumentationswerkzeug, siehe Unterkapitel von Ruby (Programmiersprache)

Siehe auch:
 Ry
 Rie
 Rih
 Rye

RI